Єгипет на літніх Олімпійських іграх 1928 був представлений 32 спортсменами. Вперше, за роки участі в іграх, спортсмени Єгипту зайняли призові місця.

Нагороди

Золото

Срібло

Бронза

Склад єгипетської олімпійської збірної

Боротьба 

 Спортсменів — 4
 Греко-римська боротьба
Змагання в кожній вазі проводилися по круговій системі. Борець програв два бої вибував з подальших змагань.

 До 58 кг
Раунд 1)  —  — пор. 
Раунд 2)  —  — пор. 
14 Місце

 До 62,5 кг
Раунд 1)  —  — пор.
Раунд 2)  —  — пер.
Раунд 3)  —  — пор.
9 Місце

 До 82,5 кг
Раунд 1)  —  — пер. 
Раунд 2)  —  — пер. 
Раунд 3) пропустив 
Раунд 4)  —  — пер.
Раунд 5)  —  — пер.
Раунд 6)  —  — пер.
1 Місце

 Понад 82,5 кг
Раунд 1)  —  — пор.
Раунд 2)  —  — пор.
11 Місце

Стрибки у воду 

 Спортсменів — 2
 Чоловіки

Важка атлетика 

 Спортсменів — 2
 Чоловіки

Фехтування 

 Спортсменів — 9
 Чоловіки

Індивідуальна рапіра 

 Груповий етап (група А)

 —  2:5
 —  3:5 
 —  1:5 
 —  2:5 
 —  1:5 

Груповий етап (група E)

 —  1:5 
 —  3:5 
 —  5:2 
 —  5:1 
 —  5:4 
 —  5: 1 

 Груповий етап (група H)

 —  1:5 
 —  4:5 
 —  3:5 
 —  5:2 
 —  1:5 
 —  5:2 
 —  5:2 

 1/2 фіналу (група B)

 —  3:5 
 —  1:5 
 —  5:2 
 —  2:5 
 —  4:5 
 —  3:5 
 —  5:4

Командна рапіра 

 Груповий етап (група E)
 Склад команди
 Жозеф Місрахі 
 Ахмед Ратіб 
 Махмуд Абдин 
 Саул Моял 
 Сальватор Цікурель

 Єгипет —  США — 5:11
 Єгипет —  Швейцарія — 7:9

Індивідуальна шпага 
 Груповий етап (група A)

 —  0:1 
 —  1:0 
 —  0:1
 —  0:1 
 —  1:0 
 —  1:0 
 —  1:0 
 —  1:0 
 —  1:0 

 Груповий етап (група С)

 —  1:0 
 —  1:0 
 —  0:1 
 —  1:0 
 —  1:0 
 —  1:0 
 —  1:0 
 —  0:1 
 —  0:1 

 Груповий етап (група E)

 —  0:1
 —  0:1 
 —  0:1 
 —  0:1 
 —  0:1 
 —  0:1 
 —  1:1
 —  1:0 
 —  1:0 

 1/4 фіналу (група A)

 1/4 фіналу (група С)

 —  1 :0 
 —  0:1 
 —  0:1 
 —  1:0 
 —  1:0 
 —  0:1 
 —  1:0 
 —  1:0 
 —  1:0 
 —  1:0 
 —  1:0 

 1/2 фіналу (група A)

 —  1:2
 —  2:1 
 —  2:2 
 —  2:1 
 —  1:2 
 —  2:0 
 —  1:2 
 —  2:1 

 1/2 фіналу (група B)

 —  1:2 
 —  1:2 
 —  0:2 
 —  2:1 
 —  2:0 
 —  2:1 
 —  2:0 
 —  2:1 

 Фінал

 —  1:2
 —  0:2 
 —  1:2 
 —  0:2 
 —  0:2 
 —  1:2 
 —  1:2 
 —  1:2 
 —  2:1 
 —  1:2 
 —  0:2 
 —  1:2 
 —  1:2 
 —  1:2 
 —  2:1 
 —  2:1 
 —  2: 1

Командна шпага 
 Склад команди
 Еліе Адда 
 Жосеф Місрахі 
 Мохамед Чарауї 
 Саул Моял 
 Сальватор Цікурель 
 Груповий етап (група F)

 Єгипет —  США — 7:9
 Єгипет —  Угорщина — 8:7

 1/4 фіналу (група B)

 Єгипет —  Іспанія — 6:9
 Єгипет —  Німеччина — 9:6 
 Єгипет —  Італія — 5:11

Індивідуальна шабля 
 Груповий етап (група А)
Через неявку деяких спортсменів Мохамед Чарауі безпосередньо потрапив в 1/2 фіналу
 Груповий етап (Група В)

 —  5:3 
 —  5:2 
 —  4:5
 —  4:5
 —  1:5

 1/2 фіналу (Група В)

 —  1:5 
 —  4:5 
 —  1:5
 —  2:5 
 —  4:5 
 —  5:1 
 —  4:5

Футбол 

 Спортсменів — 16
 Чоловіки

Склад команди 
Збірна Єгипту провела 4 гри, забила 12 голів, пропустила 19.

Перший раунд

1/4 фіналу

1/2 фіналу

Матч за 3-є місце

Посилання 
 Офіційні звіти з Олімпійських ігор  
 База даних МОК  
 склад команди  

Країни на літніх Олімпійських іграх 1928